Chaos Theory steht für:

 Chaos Theory, englische Bezeichnung für die Chaos-Theorie
 Chaos Theory (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Marcos Siega (2008)
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory, Computerspiel (2005)